Поспелиха — топоним в России:

 Поспелиха — село в Алтайском крае, центр Поспелихинского района.
 Поспелиха — село в Поспелихинском районе Алтайского края, упразднено в 2001 г.
 Поспелиха — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Поспелиха — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Поспелиха — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Поспелиха — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.
 Поспелиха — река в Алтайском крае, приток Алея.

См. также 
 Поспелиха Новая
 Поспелиха Старая